Pojan kan syfta på:

Albanien 

 Komuna e Pojanit, tidigare kommun, Korçë prefektur,

Rumänien 

 Poian, kommunhuvudort, Covasna, Comuna Poian,